Moses Levy ou Moïse Lévy peut désigner :
 Moïse Lévy (1863-1944), un homme politique français ;
 Moses Levy (1885-1968), un peintre graveur italo-britannique originaire de Tunisie ;
 Moïse Lévy de Benzion (1873-1943), un entrepreneur égyptien et collectionneur d'art ;
 Moïse Lévy (1915-2003), un rabbin italien qui a dirigé pendant 53 ans la communauté juive du Congo.